Der BET Award for Best International Act wird seit 2018 jährlich von Black Entertainment Television im Rahmen der BET Awards für den besten internationalen Musiker vergeben.

Liste der Sieger und Nominierten

2010er

2020rt

Einzelnachweise 

I
Erstverleihung 2018
Musikpreis (Vereinigte Staaten)
Fernsehpreis (Vereinigte Staaten)